Fekete Balázs (?) képzőművész
 Fekete Balázs (1972) magyar nemzetközi vízilabda játékvezető
 Fekete Balázs (1987) Anti Fitness Club